Osoby o tym nazwisku:

 Ahmed El-Kass (ur. 1965) – egipski piłkarz
 Ras Kass (ur. 1976) – amerykański raper
 Wojciech Kass (ur. 1964) – polski poeta i eseista